Мартинсберг:

 Мартинсберг — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Мартинсберг — город в США, в восточной части штата Западная Виргиния. 
 Мартинсберг — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США.